Agrippina kan syfta på:

Personer
Agrippina den äldre (14 f.Kr.-33)
Agrippina den yngre (15-59)

Musikverk

Agrippina (opera) – en opera av Georg Friedrich Händel